Collot ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Collot (* 1932), französischer Fußballspieler
 Liane Collot d’Herbois (1907–1999), englische Malerin und Maltherapeutin
 Marie-Anne Collot (1748–1821), französische Bildhauerin
 Serge Collot (1923–2015), französischer Bratschist

Siehe auch:
 Collo
 Collaud